Neustadtl heißen folgende Orte:

 Neustadtl an der Donau, Gemeinde in Niederösterreich
 Neustadtl (Gemeinde Neustadtl an der Donau), Katastralgemeinde der Gemeinde in Niederösterreich
 Neustadtl-Markt, Hauptort der Gemeinde in Niederösterreich
historisch:
 in Tschechien
 Nové Město na Moravě, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien (Neustadtl in Mähren)
 Stráž u Tachova, Okres Tachov, Tschechien (Neustadtl bei Pfraumberg bzw. Neustadtl am Klinger)
 Nové Město nad Cidlinou, Okres Hradec Králové, Tschechien (Neustadtl)
 Nové Město pod Smrkem (Neustadt an der Tafelfichte, früher Neustadtl, auch Böhmisch Neustadtl), Stadt im Okres Liberec
 Jezvé, Ortsteil der Gemeinde Stružnice, Okres Česká Lípa, Tschechien (Neustadtl bei Böhmisch Leipa oder Straußnitz-Neustadtl)
 in Slowenien
 Novo mesto in Slowenien (Neustadtl in Unterkrain, auch Rudolfswert oder Rudolfswerth)
 in Rumänien
 Baia Mare in Rumänien (Ungarisch-Neustadtl)

Siehe auch:
  Neustädtl, Neustadt, Nové Město